Храм святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова — название христианских храмов, освящённых во имя святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова.

 Храм святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова — в Брно, Чехия (католический).
 Костёл Святого Иоанна Крестителя и Святого Иоанна Евангелиста — в Вильнюсе, Литва (католический).
 Собор Святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова — в Люблине, Польша (католический).

См. также 
 Храм Иоанна Крестителя
 Храм Иоанна Богослова

Христианские храмы и монастыри по посвящению